Archie Aikman, un ancien joueur de football professionnel écossais ;
 Michael Aikman (1933-2005), un ancien rameur d'aviron australien ;
 Troy Aikman (1946), un ancien joueur de football américain évoluant au poste de quarterback élu au Pro Football Hall of Fame et au College Football Hall of Fame.

Divers 
 Troy Aikman NFL Football, jeu vidéo de sport sorti en 1994